Dieser Artikel zeigt den Medaillenspiegel der 6. World Games, die 2001 in Akita stattfanden.

Weblinks 
Medaillenspiegel

Medaillenspiegel
2001